Жуково — топоним.

Белоруссия 
 Жуково — деревня в Верхнедвинском районе Витебской области.
 Жуково — деревня в Гуркинском сельсовете Городокского района Витебской области.
 Жуково — исчезнувшая деревня в Руднянском сельсовете Городокского района Витебской области.
 Жуково — деревня в Поставском районе Витебской области.

 Жуково — деревня в Круглянском районе Могилёвской области.
 Жуково — деревня в Могилёвском районе Могилёвской области.

Польша 
 Жуково — город.
 Жуково — гмина.

Россия 
Архангельская область
 Жуково — деревня в Ленском районе.
 Жуково — деревня в Мезенском районе.

Башкортостан
 Жуково — деревня в Уфимском районе.

Белгородская область
 Жуково — село в Алексеевском районе.

Брянская область
 Жуково — деревня в Дубровском районе.
 Жуково — деревня в Рогнединском районе.
 Жуково — деревня в Унечском районе.

Вологодская область
 Жуково — деревня в Великоустюгском районе.
 Жуково — деревня в Новленском сельском поселении Вологодского района.
 Жуково — деревня в Старосельском сельском поселении Вологодского района.
 Жуково — деревня в Кичменгско-Городецком районе.
 Жуково — деревня в Усть-Кубинском районе
 Жуково — деревня в Устюженском районе.

Дагестан
 Жуково — исчезнувший хутор в Хасавюртовском районе.

Ивановская область
 Жуково — деревня в Ивановском районе.
 Жуково — деревня в Палехском районе.
 Жуково — деревня в Пучежском районе.
 Жуково — деревня в Фурмановском районе.

Калининградская область
 Жуково — посёлок в Багратионовском районе.

Калужская область
 Жуково — название города Жуков в 1974—1996 годах.
 Жуково — деревня в Жуковском районе.
 Жуково — деревня в Ульяновском районе.

Кировская область
 Жуково — деревня в Подосиновском районе.

Костромская область
 Жуково — деревня в Галичском районе.
 Жуково — деревня в Кадыйском районе.
 Жуково — деревня в Кологривском районе.
 Жуково — деревня в Сусанинском районе.

Курганская область
 Жуково — село в Куртамышском районе.

Курская область
 Жуково — деревня в Черемисиновском районе.

Липецкая область
 Жуково — деревня в Данковском районе.
 Жуково — деревня в Краснинском районе.

Мордовия
 Жуково — село в Торбеевском районе.

Московская область
 Жуково — деревня в Дмитровском районе.
 Жуково — деревня в городском округе Домодедово.
 Жуково — деревня в Клинском районе.
 Жуково — деревня в Раменском районе.
 Жуково — посёлок в сельском поселении Пешковское Солнечногорского района.
 Жуково — деревня в сельском поселении Соколовское Солнечногорского района.
 Жуково — деревня в Талдомском районе.

Нижегородская область
 Жуково — деревня в Краснобаковском районе.
 Жуково — деревня в Сокольском районе.
 Жуково — деревня в Чкаловском районе.

Новгородская область
 Жуково — деревня в Боровичском районе.
 Жуково — деревня в Любытинском районе.
 Жуково — деревня в Мошенском районе.
 Жуково — деревня в Старорусском районе.
 Жуково — до 1931 г. название деревни Дрегли в Любытинском районе.

Оренбургская область
 Жуково — деревня в Бугурусланском районе.

Пензенская область
 Жуково — деревня в Бековском районе.

Пермский край
 Жуково — деревня в Юсьвинском районе.

Псковская область
 Жуково — деревня в Гдовском районе.
 Жуково — деревня в Куньинском районе.
 Жуково — деревня в Локнянском районе.
 Жуково — деревня в Артёмовской волости Невельского района.
 Жуково — деревня в Усть-Долысской волости Невельского района.
 Жуково — деревня в Вёскинской волости Новоржевского района.
 Жуково — деревня в Выборской волости Новоржевского района.
 Жуково — деревня в Жадрицкой волости Новоржевского района.
 Жуково — деревня в Стехновской волости Новоржевского района.
 Жуково — деревня в Маевской волости Новосокольнического района.
 Жуково — деревня в Руновской волости Новосокольнического района.
 Жуково — деревня в Опочецком районе.
 Жуково — деревня в Островском районе.
 Жуково — деревня в Качановской волости Палкинского района.
 Жуково — деревня в Новоуситовской волости Палкинского района.
 Жуково — деревня в Палкинской волости Палкинского района.
 Жуково — деревня в Псковском районе.
 Жуково — деревня в Пушкиногорском районе.

Рязанская область
 Жуково — деревня в Касимовском районе.
 Жуково — деревня в Рязанском районе.

Свердловская область
 Жуково — деревня в городском округе Богданович, упразднена в 2001 г.
 Жуково — деревня в Режевском городском округе.

Смоленская область
 Жуково — деревня в Демидовском районе.
 Жуково — деревня в Духовщинском районе.
 Жуково — деревня в Гоголевском сельском поселении Монастырщинского района.
 Жуково — деревня в Татарском сельском поселении Монастырщинского района.
 Жуково — деревня в Сафоновском районе.
 Жуково — деревня в Смоленском районе.
 Жуково — деревня в Ярцевском районе.

Татарстан
 Жуково — деревня в Тетюшском районе.

Тверская область
 Жуково — деревня в Андреапольском районе.
 Жуково — деревня в Бологовском районе.
 Жуково — деревня в Весьегонском районе.
 Жуково — посёлок в Вышневолоцком районе.
 Жуково — деревня в Зубцовском районе.
 Жуково — деревня в Кашинском районе.
 Жуково — деревня в Кесовогорском районе.
 Жуково — деревня в Оленинском районе.
 Жуково — деревня в Осташковском районе.
 Жуково — деревня в Ржевском районе.
 Жуково — деревня в Фировском районе.

Томская область
 Жуково — село в Кривошеинском районе.

Тульская область
 Жуково — деревня в Алексинском районе.
 Жуково — село в Белёвском районе.
 Жуково — деревня в Венёвском районе.

Челябинская область
 Жуково — деревня в Каслинском районе.

Ярославская область
 Жуково — деревня в Мышкинском районе.
 Жуково — деревня в Некоузском районе.
 Жуково — деревня в Ярославском районе.

Украина 
 Жуково — село в Межевском районе Днепропетровской области.
 Жуково — село в Мукачевском районе Закарпатской области.
 Жуково — село в Николаевском районе Одесской области.
Жуково — с 1946 по 1957 г. название села Соборное в Тернопольском районе Тернопольской области.

Озеро 
 Жуково — озеро в Узункольском районе Костанайской области Казахстана.

См. также 
 Александрово-Жуково
 Михайло-Жуково
 Жуково-Татарский